Коналл IV (д/н — 811) — король Дал Ріади в 807—811 роках.

Припускають, що належав до головного клану Кенел Габрайн. Про батьків обмаль відомостей, можливо мав піктське коріння. Згідно з «Анналами Ольстера» 807 року в битві біля Кінтайра переміг далріадського короля Коналла I, захопивши трон. Стикнувся з королем піктів Костянтином I. В результаті базою обрав ірландські волоідння Дал Ріади, боровся за інші володіння до самої смерті у 811 році. Тоді владу над королівством розділили Еохайд IV і Домналл III.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6

Королі Дал Ріади